El crimen de Cuenca puede referirse a:

 Crimen de Cuenca, un error judicial y malentendidos, sucedidos a principios del siglo XX en esta provincia española.
 El crimen de Cuenca, película de Pilar Miró sobre dicho error judicial.
 Crimen de Cuenca, novela que narra la historia del supuesto Crimen de Cuenca escrito por Lola Salvador Maldonado, editado por la editorial Argos Vergara en 1979.
 El crimen de Cuenca, novela de Alicio Garcitoral que no tiene nada que ver con los sucesos que se narran en los anteriores enlaces.